Israëlisch handbalteam junioren (mannen)
 Israëlisch handbalteam junioren (vrouwen)